Calliostoma zonamestrum är en snäckart som beskrevs av Arthur Adams 1851. Calliostoma zonamestrum ingår i släktet Calliostoma och familjen Calliostomatidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
zonamestrum